«The Plasma Shaft» — збірка американського гурту «Red Hot Chili Peppers». Випущена 27 червня 1994 року.

Список композицій 
 «Give It Away» (In Progress) — 4:36
 «If You Have to Ask» (Radio Mix) — 3:37
 «Nobody Weird Like Me» (Live) — 5:05
 «Sikamikanico» — 3:24
 «Breaking the Girl» (Radio Edit) — 4:29
 «Fela's Cock» — 5:16
 «If You Have to Ask» (Friday Night Fever Blister Mix) — 6:35
 «Soul to Squeeze» — 4:50

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Збірки Red Hot Chili Peppers
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Warner Bros. Records